— 65-й Император Японии, синтоистское божество. Правил с 5 ноября 984 по 31 июля 986.

В 986 году Император Кадзан отрёкся от престола и стал буддистским монахом.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Эйкан (983—985)
 Канна (985—986)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы.

Примечания

Литература 
 
 

 16